Ябец (нем. Jaebetz) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Ябец — библейский персонаж, из потомков Ашхура; просил Бога ο «расширении границ», и Бог исполнил его желание.
 Ябец — в Паралипоменоне название местности, где жили кланы писцов, также называвшиеся кинеяне (; см. Рехабиты).

Примечания